Вукович може да се отнася за:

 Божидар Вукович (1460 – 1539), сръбски издател
 Веселин Вукович (р. 1958), сръбски хандбалист
 Винченцо Вукович (XVI век), венециански издател
 Влатко Вукович Косача (?-1392), босненски благородник
 Диана Печкай Вукович (р. 1964), хърватска писателка
 Храна Вукович Косача (XIV век), босненски благородник